Neurolinguïstisch programmeren
Natural language processing
Nationaal-Liberale Partij (Libanon)
Nationaal-Liberale Partij (Roemenië)
No-longer-polymers
Niet-lineaire programmering, een term uit de operations research
Nieuwe Leeuwarder Partij, een voormalige lokale politieke partij in de gemeente Leeuwarden